MK 13 steht für:
 MK 13 EGLM, Granatwerfer für das Sturmgewehr FN SCAR

MK-13 steht für:
 Veles_(Mazedonien), ISO-3166-2-Code der mazedonischen Gemeinde

MK13